Miejscowości w Polsce:
 Ciotusza Nowa
 Ciotusza Stara